Malice in Wonderland («злоба в країні чудес») - алюзія на назву Alice in Wonderland — «Аліса в країні чудес».

 Malice In Wonderland - короткометражний мультфільм американського режисера Вінсента Коллінза і мультиплікатора Мівако Коллінз
 Malice In Wonderland — одинадцятий студійний альбом шотландського гурту Nazareth